Су́голов, су́головок — межа між двома полями у вигляді незасіяної смуги; польова стежка.
 Су́голов, су́головок, вуголов — частина вуздечки без поводів (тобто ремені, що надіваються на голову коня).

Джерела 
 Олег Корнієнко. Лексикон доби козаччини 17-18 століття: застарілі слова, військові, побутові та релігійні терміни, запозичені одиниці з етимологічними коментарями та тлумаченнями. — Київ, 2013. ISBN 978-966-8809-97-2